L'édition 2022 du tournoi de tennis d'Atlanta se déroule du 25 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Le tournoi fait partie de l'US Open Series.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Maxime Cressy, Taylor Fritz et Reilly Opelka, de l'Australien Nick Kyrgios, des Britanniques Andy Murray et Cameron Norrie et du Serbe Miomir Kecmanović. Ils sont respectivement remplacés par John Millman, Thanasi Kokkinakis, Steve Johnson, Adrian Mannarino, Kwon Soon-woo, Jordan Thompson et Denis Kudla.

Pendant le tournoi 
Les Américains, invités du tournoi, Andres Martin () et Ben Shelton () signent leur première victoire respective sur le circuit ATP. Le premier d'entre eux bat également le premier top 100 de sa carrière, en la personne de Thanasi Kokkinakis.

En s'inclinant au  contre Jenson Brooksby, le Français Benoît Paire est éjecté du top 100, dont il était membre sans discontinu depuis mars 2015. Il enchaîne une  défaite cette saison, la  de rang, en 23 matches disputés.

Lauréats 
L'Australien Alex de Minaur remporte le tournoi en battant en finale Jenson Brooksby. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jason Kubler et John Peers. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2022
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en juillet 2022
Sport aux États-Unis en juillet 2022